В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of California 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт-Ллойд 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт-Ллойд (фінал)
  Венді Тернбулл (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Зіна Гаррісон (півфінал)

 Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова (переможниця)
 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Андреа Темешварі (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1985